Fay Muller e Malcolm Anderson hanno battuto in finale Jill Langley e Billy Knight 7-5, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Althea Gibson /  Neale Fraser (semifinali)
 Shirley Fry /  Bob Howe (quarti di finale)

 Lorraine Coghlan /  Bob Mark (quarti di finale)
 Fay Muller /  Malcolm Anderson (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1957